Blaze (band), een Britse heavymetalband
 Blaze (houseact), een Amerikaanse houseact
 Blaze (album), een album van de Amerikaanse band Lagwagon
 Blaze (ARC), een muziekalbum uit 2003
 Blaze the Cat, een personage uit verschillende spellen met Sonic the Hedgehog
 Blaze Bayley, een Brits zanger
 Blaze Foley, een Amerikaans countryzanger
 Blaze (1989), een Amerikaanse film uit 1989, over politicus Earl Long
 Blaze (2018), een Amerikaanse film uit 2018, over de countryzanger Blaze Foley